Dobrzyński bzw. Dobrzynski ist der Familienname von:

 Ignacy Feliks Dobrzyński (1807–1867), polnischer Pianist und Komponist
 Adam Dobrzyński (* 1974), polnischer Marathonläufer
 Stefan von Dobrzynski (1928–2021), deutscher Jazzmusiker